Épinay (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Épinay-Champlâtreux, municipi al departament de la Vall d'Oise (regió de l'Illa de França)
 L'Épinay-le-Comte, municipi al departament d'Orne (Normandia)
 Épinay-sur-Odon, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Épinay-sur-Orge, municipi al departament d'Essonne (Illa de França)
 Épinay-sur-Seine, municipi al departament de Sena Saint-Denis (Illa de França)
 Épinay-sous-Sénart, municipi al departament d'Essonne (Illa de França)
 Épinay-sur-Duclair, municipi al departament de Sena Marítim (Normandia)
 Cantó d'Épinay-sous-Sénart, cantó al districte d'Évry del departament d'Essonne
 Cantó d'Épinay-sur-Seine, cantó al districte de Saint-Denis del departament de Sena Saint-Denis
 Cartigny-l'Épinay, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Louise d'Épinay (1726, Valenciennes- 1783, París), escriptora, salonnière i una dona de moda, coneguda per la seva vinculació amb alguns escriptors de l'època 
 Saint-Aubin-Épinay, municipi al departament del Sena Marítim (Normandia)